Повіт Ісумі
Ісумі (Тіба)
Ісумі (Хьоґо)